D-VHS — цифровой видеоформат, разработанный JVC, совместно с Hitachi, Matsushita и Philips. Принцип записи и кассеты аналогичны с форматом S-VHS (но с более качественной и дорогой лентой). Возможна запись сигнала как стандартной, так и высокой чёткости. Данные записываются в формате MPEG-2.

Формат представлен в 1998 году. Из-за массового внедрения записи на оптические носители DVD и жёсткие диски не получил распространения.

Преимущества и недостатки 
Между видеомагнитофонами производства JVC и Mitsubishi были проблемы совместимости. Записи в форматах PAL и NTSC также были несовместимы. На рынок было выпущено всего несколько моделей видеомагнитофонов, цены как на них, так и на кассеты были чрезмерно высоки, что привело к низким продажам. К тому же потребители были плохо информированы о новом формате из-за слабой рекламной кампании. Запись на D-VHS магнитофоны была возможна только по интерфейсу Firewire, которым практически не оснащались телеприёмники и спутниковые ресиверы. Видеокассеты были громоздкими и стоили больше, чем жёсткие диски.

Основным преимуществом D-VHS была возможность записи кодированного сигнала высокой чёткости со спутниковой или кабельной трансляции, поскольку запись велась в формате [по]битового потока ([BitStream]/a pure bit-for-bit).

Дека JVC, выпускавшаяся в Великобритании, позволяла записывать сигнал с аналоговых источников на кассеты формата S-VHS. На кассету Е-240 в режиме записи LS-3 помещалось более 17 часов видео с качеством, неотличимым от стандартной телетрансляции, что делало этот аппарат привлекательным для домашнего применения.

Недостатками этой деки было отсутствие выхода DV и входа RGB (RGB-input посредством SCART-connector’а). Версия для формата NTSC имела компонентный выход.

D-Theater 
В 2002 году в США продавались D-VHS кассеты с фильмами, совместимые только с деками, имеющими логотип D-Theater. На кассетах присутствовала запись в стандартах 720p и 1080i и как минимум одна звуковая дорожка формата Dolby Digital. Некоторые кассеты также имели звуковую дорожку формата DTS. Кассеты имели региональное кодирование — 1 для США , 2 для Японии . Кассет для региона 2 выпущено не было, и для просмотра кассет 1 региона в Японии приходилось взламывать региональную защиту видеомагнитофонов.

Большинство выпущенных кассет имело защиту от копирования (DTCP, также известную как «5с»), не позволявшую копировать содержимое по интерфейсу Firewire.

DTS 
Дополнительные треки могут быть включены в D-Theater в других звуковых форматах, таких как DTS. Однако только новейшие плееры D-VHS, такие как JVC HM-DH40000, HM-DH5U, HM-DT100U и Marantz MV8300, включают в себя альтернативные возможности аудиотрека.

Длина и скорость ленты 
Видеомагнитофоны D-VHS поставлялись с несколькими скоростями. "HS" - это "высокая скорость", "STD" - "стандартная", а "LS" - "низкая скорость"; где LS3 и LS5 представляют собой 3 и 5-кратную стандартную длину ленты соответственно. Контент высокой четкости, такой как 1920x1080 или 1280x720, обычно записывался со скоростью 28,2 Мбит/с (скорость HS). Контент стандартной четкости, такой как 720x576 (720x480), был записан со скоростью передачи данных от 14,1 Мбит/с до 2,8 Мбит/с (скорости STD, LS3, LS5).

Качество скорости STD на самом деле превосходит средний DVD, так как эта скорость имеет гораздо более высокий битрейт (примерно 14 против 5 Мбит/с в среднем) и страдает небольшим количеством артефактов сжатия. Скорость LS3 примерно равна любительскому DVD с некоторыми видимыми артефактами в сценах высокого действия (4,7 Мбит/с), а LS5 выглядит похожим на загрузку видео среднего качества (2,8 Мбит/с). HM-DH40000U и SR-VD400U от JVC были единственными устройствами, поддерживающими запись LS5.

В результате всех этих различных скоростей этикетки на ленте немного сбивают с толку потребителя. D-VHS изначально был стандартным форматом определения, который записывался со скоростью STD. Когда позже была введена запись высокой четкости и скорость HS, для этого потребовалось вдвое больше ленты. По этой причине DF-240 будет записывать 240 минут стандартной четкости и 240/2 = 120 минут высокой четкости. Просматривая таблицу, обратите внимание, что цифровые скорости HS и STD эквивалентны более старым аналоговым скоростям SP и LP

Ссылки 
 HDnet Store and info
 Audio Video Science Forum D-VHS list
 LaserDisc Database D-VHS Catalog
 

Видеоносители
Изобретения Японии